

Letteratura 
 Bocca d'inferno (Boca do Inferno) – romanzo di Ana Miranda
 Bocca d'inferno – racconto della raccolta La Morte, il Diavolo e Martin Bora di Ben Pastor

Pagine correlate 
 Boca do Inferno